Johler ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Georg Johler (1788–1836), deutscher Pfarrer und Historiker
 Jens Johler (* 1944), deutscher Schriftsteller
 Reinhard Johler (* 1960), österreichischer Ethnologe und Sozialanthropologe